Příjmení Bartek nese více různých osobností:

 Danka Barteková (* 1984) – slovenská sportovní střelkyně (skeet) za ŠKP Trnava
 David Bartek (* 1988) – český fotbalista
 Eliška Bartek (* 1950) – švýcarská malířka a fotografka s českými kořeny
 Hana Bartková (* 1960) – česká regionální historička
 Jiří Bartek (* 1953) – vedoucí laboratoře Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu Kræftens Bekæmpelse (Danish Cancer Society) v Kodani
 Marián Bartek (* 1952) – slovenský fotbalista, útočník
 Martin Bartek (* 1980) – slovenský lední hokejista
 Peter Bartek (* 1960) – slovenský fotbalový brankář
 Vojtěch Bartek (1942–2013) – český fotograf a pedagog

Podobné příjmení 
 Bártek